Il singolare del torneo di tennis St. Petersburg Open 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Marc Rosset che ha battuto in finale David Prinosil 6–3, 6–4.

Teste di serie

 Jan Siemerink (semifinali)
 Marc Rosset (campione)
 Magnus Gustafsson (secondo turno)
 Marat Safin (semifinali)

 Daniel Vacek (primo turno)
 Dominik Hrbatý (quarti di finale)
 Andrei Pavel (quarti di finale)
 Davide Sanguinetti (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

St. Petersburg Open 1999
ATP Tour 1999